Thannhausen steht für:
 Thannhausen (Adelsgeschlecht), schwäbisch-fränkisches Adelsgeschlecht

Verwaltungseinheiten:
 Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, Landkreis Günzburg, Bayern
 Thannhausen (Schwaben), Stadt im Landkreis Günzburg, Bayern
 Thannhausen (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark

Gemeindeteile und Orte:
 Thannhausen (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Thannhausen (Freystadt), Ortsteil der Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Thannhausen (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Thannhausen (Pfofeld), Ortsteil der Gemeinde Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Thannhausen ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Konrad von Stadion und Thannhausen (1679–1757), Fürstbischof von Bamberg

Siehe auch:
 Schloss Thannhausen
 Tannhausen (Begriffsklärung)
 Tannenhausen
 Thanhausen